Ding Zilin – politica cinese, leader delle Madri di Tienanmen
 Ivan Jakovlevič Žilin – rivoluzionario e politico russo
 Luo Zilin – modella cinese, Miss Cina 2011
 Zhang Zilin – modella cinese, Miss Mondo 2007